Dogo (o dogue) – tipo di cane molossoide
Dogo – comune del Mali nel circondario di Bougouni
Dogo – comune del Niger nel dipartimento di Mirriah
Dogo-Dogo – comune del Niger nel dipartimento di Magaria